Radziłów est le nom :
 de la gmina de Radziłów, dans le powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Radziłów, chef-lieu de cette gmina
 le pogrom de Radziłów, massacre de la population juive le